Монтвејл има више значења:
 Монтвејл (Вирџинија)
 Монтвејл (Њу Џерзи)